

Toponyme 

 Au Burkina Faso :
Bonga, une localité située dans le département de Bourzanga.
Bonga, une localité située dans le département de Yamba. 
Bonga, une localité située dans le département de Ziou.
Bonga, une ville d'Éthiopie
Bonga, un gisement pétrolier au Nigéria

Patronyme 

 Guillaume Bonga (1955-), homme politique de la République démocratique du Congo.

Pseudonyme 

 Bonga ou Bonga Kuenda (né en 1942), nom de scène du musicien angolais José Adelino Barceló de Carvalho

Homonymie de localités